Utilisateur d'une fronde, l'arme.
Partisan de la Fronde, forme d'opposition politique sous Louis XIV.
 Les frondeurs, parlementaires contestant la politique conduite durant la présidence de François Hollande et du Gouvernement de Manuel Valls (2014-2017).
 Le Frondeur, un quotidien français du  siècle.
 Le Frondeur, un torpilleur de la classe L'Adroit construit pour la marine française dans les années 1920.